Список содержит имена и даты полномочий древнеримских магистратов-эпонимов Римской республики: консулов, децемвиров, военных трибунов с консульской властью и диктаторов. 
Эпонимами в Риме, очевидно, являлись как диктаторы — известно четыре «диктаторских» года в IV веке до н. э., так и интеррексы (из исторических источников, однако, непосредственно известен только один такой случай). О консулах эпохи Империи см. Список консулов Римской империи.

В историографии существует большой разброс мнений о характере и названии высшей магистратуры на начальном этапе становления Республики. Среди теорий происхождения консульской власти наибольшее распространение получили две (с вариациями в исследованиях различных антиковедов). Теория ординарной диктатуры предполагает, что сначала в Риме высшей магистратурой была единоличная годичная диктатура (по большинству мнений — до 450—449 годов до н. э.), на смену которой пришёл консулярный трибунат, в свою очередь трансформировавшийся в консулат (после реформ 367 года до н. э.). Таким образом, экстраординарные магистратуры рассматриваются как этап формирования ординарной высшей коллегиальной магистратуры консулов. Согласно второй теории, первые шестьдесят лет (до 449 года до н. э.) Римом управляли преторы (их количество и функции также различаются в разных исследованиях). Распространено мнение, что их было двое, но они не были равноправными коллегами, старший носил титул praetor maximus.

В данном списке приведены высшие магистраты согласно классической античной традиции. Основным источником информации для данного списка служат Консульские фасты (перечень консулов, диктаторов и цензоров с 483 года до н. э. по 13 год н. э.), являющиеся, вместе с Триумфальными фастами (перечень полководцев, которые получили триумф в период до 19 года до н. э.), частью Капитолийский фаст. Эти перечни были составлены в эпоху Октавиана Августа.

VI век до н. э.

V век до н. э.

IV век до н. э.

III век до н. э.

II век до н. э.

I век до н. э.

Многократные консулы 

Еще 18 человек занимало должность консула или военного трибуна с консульской властью или должность децемвира с консульской властью по 4 раза.

См. также 
 Капитолийские фасты
 Список консулов Римской империи
 Список диктаторов Древнего Рима
 Список цензоров Древнего Рима

Примечания

Литература 
 Broughton, Thomas Robert Shannon; Patterson, Marcia L. (Collaborator). The magistrates of the Roman republic. Philological Monograph No. 15. American Philological Association.
 Fasti Consulares. A dictionary of Greek and Roman antiquities (Third American Carefully Revised ed.). / Eds.: Smith, William; Anthon, Charles. — : Harper & Brothers, 1886. — P. 1075—1092.

Р
Списки:Древний Рим